Vollstreckungsverfahren steht für:

 die Zwangsvollstreckung im Zivilrecht
 die Strafvollstreckung
 als Oberbegriff für Exekutions- und Insolvenzverfahren, siehe Zivilverfahrensrecht (Österreich)